Couvelaire ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Couvelaire (1873–1948), französischer Mediziner
 France Dougnac-Couvelaire (1951–2018), französische Schauspielerin, siehe France Dougnac
 Louis-Pascal Couvelaire, französischer Filmregisseur